Гаприндашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гаприндашвили, Валериан Иванович (1888—1941) — грузинский поэт, переводчик.
 Гаприндашвили, Валериан (род. 1982) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Гаприндашвили, Нона Терентьевна (род. 1941) — советская шахматистка, чемпионка мира по шахматам (1962—1978).

См. также 
 Кубок Ноны Гаприндашвили — переходящий шахматный трофей, который вручается представителям страны, имеющей лучший суммарный результат как среди мужчин, так и среди женщин.